Anthony Davis – cestista statunitense, nato nel 1993
 Anthony Davis – giocatore di football americano statunitense, nato nel 1989
 Anthony Moses Davis, meglio noto come Beenie Man – cantante giamaicano, nato nel 1973